Nicks ist der Familienname folgender Personen:
 Hakeem Nicks (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jennifer Nicks (1932–1980), britische Eiskunstläuferin
 John Nicks (* 1929), britischer Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer
 Stevie Nicks (* 1948), US-amerikanische Sängerin
 Willie Nicks, bürgerlicher Name von Willie Nix (1922–1991), US-amerikanischer Bluesmusiker

Siehe auch: 
 Nix
 Nicks Nase